Дмитрий Дмитриевич Ангельев (1918—1985) — советский работник сельского хозяйства, директор совхоза, Герой Социалистического Труда, кандидат сельскохозяйственных наук.

Биография 
Родился 1 августа 1918г.

После окончания школы Ангельева тянуло к радиотехнике, но он отправился учиться на агронома — чтобы на следующий год поступить в желанное учебное заведение. Однако, заинтересовавшись сельским хозяйством, он решил перенести поступление ещё на некоторое время.

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои коррективы. Как и многие другие молодые люди, Ангельев отправился в военкомат. Но ему отказали, Ангельев вернулся с повторным требованием отправить его на фронт — в военкомате ему пригрозили: «В стране не хватает квалифицированных кадров в сельском хозяйстве, некому растить хлеб для красной армии, а ты на фронт? Это же саботаж!»

В 1942 году окончил Азово-Черноморский сельскохозяйственный институт; с 1942 на работе в сельском хозяйстве Красноярского и Алтайского краев — в течение войны именно выращиванием хлеба занимался он в Алтайском краях. Здесь он стал заместителем начальника Алтайского краевого управления сельского хозяйства. Здесь же познакомился со своей будущей супругой Яниной Викентьевной Бахарь.

В ноябре 1955 года решением Совета Министров СССР и ЦК КПСС был назначен директором крупнейшего в стране зерносовхоза «Гигант» (Сальский район Ростовской области) и бессменно возглавлял его в течение 30 лет вплоть до своей трагической гибели в автокатастрофе.

Сейчас бывший совхоз носит имя Ангельева, а "Гигант" является центром сельского поселения, в которое входят 16 населенных пунктов.

Занимался общественной деятельностью. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР шести созывов (1963—1985).

Был членом Коммунистической партии с 1947 года, членом городского и областного комитетов КПСС, делегатом XXIII и XXIV съездов КПСС. В 1966—1971 — кандидат в члены ЦК КПСС.

В 1985 году Ангельев погиб в автокатастрофе.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1979).
 Награждён тремя орденами Ленина (1967, 1970, 1979), орденами Октябрьской революции (1971) и Трудового Красного Знамени (1978), «Знак Почёта» и медалями.

Память 
 В честь Героя была названа улица в совхозе и СПК «имени Ангельева».
 На здании главной конторы совхоза ему была установлена памятная доска.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Источники 
 Ангельев Дмитрий Дмитриевич // Герои труда Дона: биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008—2013.

Примечания

Ссылки 
 Ангельев Дмитрий Дмитриевич
 Ангельева помнят и любят…
 Двойной праздник был у гигантовцев!

Директора совхозов
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС